Bomilcare (βομίλκας, Bomilcar; punico Bodmelqart) è stato un nome abbastanza comune nella antica Cartagine, tra questi si ricordano:
 Bomilcare (IV secolo a.C.), comandante cartaginese durante la guerra contro Agàtocle
 Bomilcare (suffeta) (III secolo a.C.), suffeta cartaginese e comandante durante la seconda guerra punica, padre di Annone
 Bomilcare (ammiraglio) (III secolo a.C.), comandante cartaginese durante la seconda guerra punica, quartiermastro di Annibale
 Bomilcare (II secolo a.C.), nobile numida e seguace di Giugurta